Franco Anderlini – allenatore di pallavolo italiano
 Luigi Anderlini – insegnante e politico italiano
 Nino Anderlini – ex fondista italiano
 Pietro Anderlini – pittore italiano